DSU er en forkortelse og har flere betydninger:

 Data Service Unit –
 Danmarks Socialdemokratiske Ungdom –
 Dansk Skak Union –
 Dansk Skøjte Union –
 Delaware State University –
 DSU (band) – et thrash-core band fra København.
 Deutsche Soziale Union – tysk parti, med i Allianz für Deutschland.